Bima peut signifier :
 Bhima, le deuxième des frères Pandava dans l'épopée indienne du Mahābhārata,
 Au Cameroun :
 les Bima, une population du groupe Oroko ; 
 le bima, un dialecte de l'oroko
 Beboka Bima, un village du Cameroun
 Boa Bima, un village du Cameroun
 Massaka Bima, un village du Cameroun
 Mofako Bima, un village du Cameroun
 Mundemba II Bima, un village du Cameroun
 En Indonésie :
 la ville de Bima
 le kabupaten de Bima
 la péninsule de Bima
 le royaume de Bima
 une langue  : voir bima
 un dialecte de cette langue : voir bima
 Bima, rivière du Congo-Kinshasa
 Bima, un genre de papillon (Coleophoridae)
 Bima, une race de poney originaire d'Indonésie
 Deux constructeurs français :
 Bima, un constructeur français de tracteurs agricoles.
 Bima, un constructeur français de moteurs pour motocycles.
 Peugeot Bima un cyclomoteur (contraction de BIcyclette et Moteur Auxiliaire). 
 la bimah ou bima (mot hébreu du grec βημα), l'estrade d'où est lue la Torah dans les synagogues.

 L'abréviation de Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)
 L'abréviation (Berkeley Illinois Maryland Association) du radiointerféromètre de l'Observatoire radio de Hat Creek en Californie.
 L'abréviation de Bataillon d'Infanterie de Marine

Homonymie de toponyme